QHO – codice aeroportuale IATA di qualunque aeroporto di Houston (Texas), Stati Uniti